Льюис Тан (; род. 4 февраля 1987) — американский актёр, каскадёр и модель.

Биография 
Льюис Тан родился в Солфорде, Великобритания. Его отец Филип Тан, имеющий китайское происхождение, был профессиональным каскадёром и постановщиком боевых сцен, а его мать британка Джоан Тан в прошлом была моделью. Его младший брат Эван стал фотографом, а Сэм — актёром.

Когда Льюису исполнилось 2 года, его семья переехала в Лос-Анджелес, поскольку отец получил предложение стать постановщиком боевых сцен фильма «Бэтмен». Тан обучался боевым искусствам с юных лет. В подростковом возрасте он участвовал в театральных постановках, изучал актёрское мастерство.

В 2018 году Тан снялся в фильмах «Охота на воров» и «Дэдпул 2», а в 2018—2019 году годах играл роль второго плана в телесериале «В пустыне смерти».

Фильмография

Ссылки